Miejscowości i gminy w Rumunii
 Păltiniș – wieś w okręgu Caraș-Severin, w gminie Păltiniș 
 Păltiniș – wieś w okręgu Harghita, w gminie Lupeni
 Păltiniș – gmina w okręgu Caraș-Severin
 Păltiniș – wieś w okręgu Buzău, w gminie Gura Teghii
 Păltiniș – wieś w okręgu Suczawa, w gminie Panaci